Resolution (lateinisch „Auflösung“) steht für:

 Resolution (Logik), Widerlegungsverfahren in der formalen Logik
 Resolution (Musik), siehe Auflösung (Musik)
 in der antiken Verslehre die Realisierung eines langen Verselements durch zwei kurze Silben
 in der Politik und Interessenvertretung eine (meist) schriftliche, auf einem Beschluss beruhende Erklärung, in der bestimmte Forderungen erhoben werden, siehe Erklärung
 zu parlamentarischen Resolutionen siehe Entschließungsantrag (Deutschland) und Entschließung (Österreich) 

Zudem ist Resolution der Name oder Namensbestandteil von:

 Resolution der Kommunarden, Gedicht von Bertolt Brecht
 Resolution plc, Versicherungsunternehmen aus Großbritannien
 Resolution Island (Neuseeland), Insel im südwestlichen Neuseeland
 Resolution Island (Kanada), Insel im nördlichen Kanada
 Lac Resolution, ein See in der kanadischen Provinz Québec
 Resolution (Schiff, 1771), 2. Schiff neben der HMS Adventure (1771) auf James Cooks zweiter Südseereise
 Resolution (Album), Album der US-amerikanischen Metalband Lamb of God
 HMS Resolution, verschiedene Schiffe der Royal Navy
 UN-Resolution, Beschlussfassung der Vereinten Nationen
 Resolution Point, Landspitze von Cook Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Resolution-Subglazialhochland, vom Eis überdecktes Hochland im Wilkesland, Antarktika